Эппингер () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Эппингер, Ганс (1878—1946) — австрийский врач, участвовавший в экспериментах нацистов над людьми во время ВМВ.
 Эппингер, Мартин Иванович (1822—1872) — российский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Эппингер, Фёдор Иванович (1816—1873) — российский архитектор, академик и профессор Императорской Академии художеств.